Les Grottes des mille Bouddhas sont des grottes comprenant de nombreuses représentations de bouddha. Cette appellation a été donnée à différents complexes de grottes en Chine.

 Grottes des mille Bouddhas de Bezeklik
 Grottes de Mogao et en particulier les Grottes des mille Bouddhas de Dunhuang ou Grottes des mille Bouddhas de l'Ouest
 Grottes de Kizil ou Grottes des mille Bouddhas de Kizil.
 Grottes des mille Bouddhas de Kumtura
 
 

Voir aussi :